Il termine Radimovice fa parte della denominazione di diversi comuni della Repubblica Ceca:

Radimovice, comune del distretto di Liberec
Radimovice u Tábora, comune del distretto di Tábor
Radimovice u Želče, comune del distretto di Tábor